Angrignon peut faire référence à :

 Jean-Baptiste Arthur Angrignon, un conseiller municipal de la ville de Montréal.

Voir aussi

Articles connexes 
 Station de métro Angrignon, une station du métro de Montréal
 Parc Angrignon, un grand parc de Montréal
 Carrefour Angrignon, un centre commercial du sud-ouest de Montréal
Homonymie de nom de famille